Ristić je priimek v Sloveniji in tujini. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je na dan 1. januarja 2011 v Slovenjiji uporabljalo ta priimek 569 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Dušanka Ristić (*1958), igralka
Goran Ristić (*1978), nogometaš
Tjaša Ristić (*1993), karateistka

Znani tuji nosilci priimka 
 Aleksander Ristić (*1944), srbski nogometaš in trener
 Borisav Ristić (1884—1967), srbski general
Dušan Ristić (*1995), srbski košarkar
 Goran Ristić, srbski hokejist
 Grgur Ristić (1878—1950), srbski general
 Jovan Ristić (1831—1899), srbski politik in premier
 Ljubiša Ristić (*1947), srbski režiser in politik
 Marko Ristić (1902—1984), srbski avantgardni književnik
Marko Ristić (*1987), srbski nogometaš
 Milan Ristić (1908—1982), srbski skladatelj 
 Miroslav Ristić (1920—1979), kosovsko-srbski general
 Sofija Ristić (1900—1944), narodna herojinja Jugoslavije
 Sreto Ristić (*1976), srbski nogometaš
Stana Ristić (*1950), srbska filologinja (jezikoslovka)
 Stevica Ristić (*1982), srbski nogometaš
 Svetomir Ristić (1886—1971), srbski fizik in filozof

Zunanje povezave